

Январь 
 9 января — Цзин-цзун, 16-й император династии Тан (824—827).

Июнь 
 19 июня — Хильдегрим, епископ Шалона (802—827) и, возможно, Хальберштадта (под именем Хильдегрим I; 804/814—827), а также настоятель Верденского аббатства (809—827), святой.

Август 
 27 августа — Евгений II, Папа Римский (824—827).

Октябрь 
 10 октября — Валентин, Папа Римский (827).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Клавдий Туринский, епископ-реформатор, возглавлявший Туринскую епархию.
 Лудека, король Мерсии (825—827).
 Эмерий, настоятель монастыря в Каталонии, святой.

0827
Умершие в 827 году